Швинген (Schwingen — качать) — национальная швейцарская борьба, распространённая в германоязычной части Швейцарии. Известна, по некоторым данным, ещё с XIII века, однако официально соревнования по швингену проводятся с 1805 года. В 1855 году в Лозанне швинген включён в список национальных видов спорта, как штайнштоссен (Steinstoßen) и хорнуссен (Hornussen).

История 
В Люцернской хронике 1517 года встречается изображение, на котором около Лозаннского собора двое людей борются друг с другом. Это было первое упоминание о швейцарской народной борьбе. Однако нет подтверждений, что на миниатюре был изображён именно поединок по швингену. В XVII—XVIII веках в регионах Эмменталь, Хазлиталь и Энтльбух начинают развиваться боевые искусства, а в литературе XVIII века о швингене упоминается уже как о составной части швейцарской культуры. В книге монаха Франца-Йозефа Штадлера «Части Энтльбуха», написанной в 1797 году, упоминаются первые правила борьбы.

В 1805 году на фестивале Уннспуннерфест впервые проводятся соревнования по швингену. В конце XIX века учителя гимнастики начинают проводить занятия по этому виду борьбы в городах, хотя она наиболее популярна была среди крестьян, а в 1895 году создаётся и Национальная федерация швингена, которая официально начинает проводить соревнования по этой борьбе и устанавливает её современные правила.

Национальное первенство по борьбе швинген 2016 
Победителем Национального первенства по борьбе швинген и другим альпийским видам спорта (Schwing- und Älplerfest) в 2016 году стал уроженец кантона Берн Маттиас Гларнер. Соревнования прошли недалеко от городов Эставайе и Пайерн в западной, франкоязычной части Швейцарии. Впервые за последние 76 лет новым «королем» борьбы швинген стал атлет в возрасте старше 30 лет — Маттиас Гларнер (Matthias Glarner) (рост - 1,86, вес - 115 кг). Ему удалось победить гораздо более молодых бойцов.

Правила 
Поединок проходит на арене в форме круга с диаметром от 7 до 14 метров, причём арена посыпана опилками. Два противника носят шорты из джута, которые надеты поверх одежды. Противники хватают друг за друга за эти шорты (сзади, на поясе) и начинают борьбу. Цель — опрокинуть противника на спину.

Приемы и захваты в борьбе «швинген» 
Существуют несколько основных бросков под именами «курц» (), «убершпрунг» (), «Виберхагге» (), также «Ножницы» (), «Изгиб» (), и несколько зажимов: «Медвежий зажим» (), «Коробочка» (), «Захват под колено» (), «Головной захват» () и так далее. Большинство приёмов напоминают аналогичные приёмы в дзюдо — «хюфтер» () напоминает «коси гурума», «бринцер» () — «учи-мата». Эти приёмы наиболее эффективны для перебрасывания оппонента и могут также использоваться в шуайцзяо. Если борец, удерживая противника за шорты, заставил его коснуться земли как минимум двумя третями спины или же двумя лопатками сразу, то он побеждает. По традиции победитель счищает со спины побеждённого опилки. Матч обслуживают три арбитра, один из которых находится на арене. Судьи дают очки за победный бросок (максимум 10 баллов). Если матч не оканчивается чистой победой, то наиболее активному присуждают наибольшее количество очков.

Система поединков 
На фестивале швингена каждый участник борется с шестью или восемью противниками (восемь на турнире Федерации). По окончании пяти (или семи) поединков два самых лучших участника сходятся в финальном поединке, чтобы выявить сильнейшего. Матч судят только профессиональные арбитры, но нередки случаи обвинения их в пристрастном судействе.

Классов или категорий в данном виде спорта нет, однако участвуют в борьбе преимущественно люди ростом выше 180 см и массой более 100 кг. По профессии чаще всего это плотники, мясники, лесорубы или сыроделы.

Интересные традиции 
 Несмотря на то, что это традиционно мужской вид спорта, с 1992 года в Швейцарии существует женская ассоциация швингена.
 Борцы из сельских регионов носят тёмные брюки и ярко-синюю рубашку, а городские спортсмены выступают исключительно в белой одежде.
 На турнирах не разыгрываются какие-либо денежные суммы: победителям вручают разнообразные сувениры от колокольчиков для животных до мебели
 Лучшие борцы на фестивале получают венки. Те, кто получают венки на соревнованиях Федерации, называются «Eidgenossen» (), а на национальном уровне —— «Böse» ().
 Победитель турнира Федерации получает пожизненный титул «Короля швингена» () и получает право присутствовать в качестве почётного гостя на каждом турнире.

Литература 
Urs Huwyler: Könige, Eidgenossen und andere Böse: Schwingen - ein Volkssport wird trendig, (Kings, Confederates and Other Wickeds - a Folk Sport Becomes Trendy) AT Verlag 2010, ISBN 978-3038005506

Примечания

Ссылки 
 Швинген на сайте Encylopaedia Britannica 
 Официальный сайт Национальной федерации швингена 
 Рапперсвильский союз швингена 
 Клуб «Сан-Хоакин» в Калифорнии, США 
 «Швинген»: от арены с опилками до мега-события 
Виды спорта в Швейцарии
Боевые искусства Европы
Национальные виды борьбы